А́йми Гарси́а (, род. 28 ноября 1978, Чикаго, Иллинойс, США) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Гарсиа родилась в Чикаго, штат Иллинойс в семье мексиканки и выходца из Пуэрто-Рико. В 2000 году она окончила Северо-Западный университет и вскоре активно начала появляться в различных телевизионных шоу, в том числе «Скорая помощь» и «Ангел». В 2002 году она получила свою первую главную роль на телевидении, в ситкоме The WB Greetings from Tucson, который был закрыт после одного сезона. В следующем году она снялась в ещё одном ситкоме канала, All About the Andersons, также закрытом после одного сезона. В 2006—2007 годах она снималась в ситкоме ABC «Джордж Лопес».

В дополнение к своим телевизионным ролям, Гарсиа появилась в нескольких фильмах, таких как «Хорошая девочка» (2002), «Алиби» (2006) и «Робокоп» (2014). В сезоне 2009—2010 она снялась в ещё одном недолго просуществовавшем сериале, «Травма» на NBC, а затем присоединилась к сериалу Showtime «Декстер», где снималась на регулярной основе с 2011 по 2013 год. В 2015 году она снялась в ситкоме TV Land «Самозванец». В дополнение к этому, Гарсиа имела второстепенные роли в «Без координат» (ABC, 2011) и «Вегас» (CBS, 2012—2013), а также в разные годы была гостем в «C.S.I.: Место преступления», «Сверхъестественное», «Кости» и «Гавайи 5.0».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Северо-Западного университета
Киноактрисы США